Шамаиль (от  — «качество» или от  — «образ, изображение») — своеобразный феномен мусульманской культуры, важная часть религиозно-эстетического сознания, вид изобразительного искусства. Шамаиль обычно представляет собой картину с изображением мусульманских святынь, мест паломничества с назидательными каллиграфическими надписями либо художественно выполненную надпись с именем Аллаха или цитатой из Корана.

Выполненные тушью или печатным способом, масляными красками на стекле или холсте, вышитые на полотне, такие картины помещают в жилых домах над дверными проемами или в мечетях.

В Иране и Азербайджане шамаиль часто представляет собой своеобразную икону, образ шиитского святого (праведника).

В Турции шамаиль — особая техника религиозной живописи, выполняемой на обратной стороне стекла, подсвеченной фольгой.

Шамаиль в Татарстане — изображение религиозного характера, основанное на искусстве арабской каллиграфии и оформленное в виде станковой картины или художественной вышивки. Шамаиль имеет особое значение в культуре Среднего Поволжья. Татарский шамаиль стал одним из способов национального самовыражения.

Литература 
 Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. — СПб.: Азбука-классика, 2004—2009.

Исламское искусство